Каллиано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.

Население составляет 1405 человек (2008 г.), плотность населения составляет 81 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 14031. Телефонный код — 0141.
 
Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (SS.mo Nome di Maria), празднование в третий конец недели октября.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Каллиано, Италия
  Кальян, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/